Gabbe ist ein deutscher Familienname.

Herkunft und Bedeutung 

Gabbe ist eine patronymische Bildung vom Personennamen Gabbo.

Namensträger 
 Erich Gabbe (1891–1983), deutscher Mediziner
 Isabel Gabbe (* 1973), deutsche Pianistin und Hochschullehrerin
 Wolf Gabbe (* 1924), deutscher Musiker

Einzelnachweise 

Familienname